Del amor y otros demonios puede referirse a:

 Del amor y otros demonios, es una novela de 1994 del escritor colombiano  Gabriel García Márquez 
 Del amor y otros demonios, en inglés Love and Other Demons, es una ópera del compositor húng Del amor y otros demonios puede referirse a:
 Daro Péter Eötvös.
 Del amor y otros demonios, es una película de 2009 ccproducida por Colombia y Costa Rica.